Den Familiennamen Jaymes tragen unter anderem

 Jayden Jaymes (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jessica Jaymes (1979–2019), US-amerikanische Pornodarstellerin